Farahabad (Faraḥābād) steht für:
Farahabad (Mazandaran), Stadt in der iranischen Provinz Mazandaran

Dörfer im Iran:
Fur Chordsch, Dehestan Siyāhu, Bachsch Fin (Iran), Bandar Abbas (Verwaltungsbezirk), Provinz Hormozgan
Fātemiye, Dehestan De Pāin, Bachsch Ilam (Stadt), Ilam (Verwaltungsbezirk), Provinz Ilam
Farahabad (Lorestan), Dehestan Ghale-ye Mozaffari, Bachsch Alaschtar, Schahrestan Selsele, Lorestan
Farahābād (Ghom), Dehestan Neyzār, Bachsch Salaftschegān, Ghom (Verwaltungsbezirk), Provinz Ghom
Farahabad (Kāschmar), Dehestan Bālā Welāyat, Bachsch Kāschmar, Kāschmar (Verwaltungsbezirk), Provinz Razavi-Chorasan
Farahabad (Chwāf), Dehestan Bālā Chwāf, Bachsch Salāmi, Chwāf (Verwaltungsbezirk), Provinz Razavi-Chorasan
Farahabad (Torghabe und Schāndiz), Dehestan Schāndiz, Bachsch Schāndiz, Torghabe und Schāndiz (Verwaltungsbezirk), Provinz Razavi-Chorasan
Farahabad (Semnan), Dehestan Houme, Bachsch Schahrud, Schahrud (Verwaltungsbezirk), Provinz Semnan
Farahabad (Teheran), Dehestan Hablerud, Bachsch Firūzkuh, Firūzkuh (Verwaltungsbezirk), Provinz Teheran